"Ponowa. Pismo poświęcone poezji i sztuce" 
 ponowa (meteorologia) – świeży śnieg